Sakhi (Escítia) terres dominades pels escites a la vora de la mar Càspia.
 Sakhi (sikhisme) relat històric del sikhisme.
 Sakhi (Iran), llogaret a la Província de Khuzestan
 Sakhi (Nepal), llogaret
 Sakhi Dad Mujahid, viceministre de Defensa de l'Afganistan sota el règim talibà
 Sakhi (polític), polític afganès